Kolchos bezeichnet:
 Kolchos, einen sowjetischen Großbetrieb in der Landwirtschaft
 Kolchos (Töpfer), ein antiker Töpfer

siehe auch
 Kolchis, die antike Bezeichnung einer Landschaft zwischen Kaukasus und dem Schwarzen Meer